Ulica Legionów – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Legionów w Białymstoku
 Ulica Legionów w Gdańsku
 Ulica Legionów w Gdyni
 Ulica Legionów w Kaliszu
 Ulica Legionów w Łodzi
 Ulica Legionów w Tarnowskich Górach
 Ulica Legionów w Zamościu

Zobacz też 
 Aleja Legionów
 Plac Legionów we Wrocławiu

Legionów